Это список штатов США и территорий по ВРП и ВРП на душу населения.

Источник данных - список Бюро экономического анализа США (BEA), актуальный в 2021. BEA определяет ВРП штата как "добавочная стоимость всего производства в штате" (ориг. "the sum of value added from all industries in the state.")

50 штатов и округ Колумбия 
Таблица ниже показывает номинальный годовой ВРП штатов США и округа Колумбия в 2020 и 2022 годах, и изменение ВРП на душу населения в них.

{| 
|- 
! rowspan=2 |Штат
! colspan=2 style=max-width:10em |Номинальный ВРПв текущих ценах(миллионовдолларов)
! colspan=2 rowspan=2 style=max-width:10em |Изменение ВРПв текущих ценах(2020–2021)
! rowspan=2 style=max-width:10em |Рост ВРП(2020–2021)
! colspan=2 style=max-width:10em |ВРП на душу населения
! colspan=2 style=max-width:10em |% от национального
|- 
! style=max-width:4em | 2022
! style=max-width:4em | 2020
! style=max-width:4em | 2022
! style=max-width:4em | 2020
! style=max-width:4em | 2022
! style=max-width:4em | 2020
|- 
|-
|  Калифорния
 |3,558,512
 |3,007,187.7 
 | 551,325.7 
 | 11.6% 
 | 7.8% 
 |$90,696 
 |$76,132 
 |14.69% 
 |14.49%
|-
|  Техас
 |2,354,455 
 |1,775,587.8 
 | 578,868.7 
 | 32.6% 
 | 5.6% 
 |$79,736 
 |$60,771 
 |8.69% 
 |8.55%
|-
|  Нью-Йорк
 |2,034,912 
 |1,724,759.1 
 | 310,153.8 
 | 7.5% 
 | 5.0% 
 |$102,587 
 |$85,575 
 |8.11% 
 |8.31%
|-
|  Флорида
 |1,371,468
 |1,106,035.5 
 | 265,433.0 
 | 10.9% 
 | 6.9% 
 |$62,965 
 |$51,277 
 |5.37% 
 |5.33%
|-
|  Иллинойс
 |1,024,019 
 |858,366.9 
 | 165,653.4 
 | 9.3% 
 | 5.0% 
 |$80,812 
 |$67,137 
 |4.11% 
 |4.13%
|-
|  Пенсильвания
 |915,424
 |771,897.9 
 | 143,527.6 
 | 8.7% 
 | 4.4% 
 |$70,612 
 |$59,424 
 |3.67% 
 |3.72%
|-
|  Огайо
 |817,627
 |677,561.2 
 | 140,066.6 
 | 8.7% 
 | 4.3% 
 |$69,408 
 |$57,466 
 |3.22% 
 |3.26%
|-
|  Джорджия
 |747,535 
 |622,627.8 
 | 124,908.3 
 | 9.7% 
 | 5.8% 
 |$69,222 
 |$58,050 
 |2.99% 
 |3.00%
|-
|  Нью-Джерси
 |737,654
 |618,579.3 
 | 119,075.1 
 | 8.7% 
 | 4.9% 
 |$79,594 
 |$66,659 
 |2.94% 
 |2.98%
|-
|  Северная Каролина
 |723,163 
 |589,829.0 
 | 133,334.7 
 | 11.0% 
 | 6.7%
 |$68,539 
 |$56,404 
 |2.87% 
 |2.84%
|-
|  Вашингтон
 |717,336 
 |604,253.8 
 | 113,083.0 
 | 10.5% 
 | 6.7% 
 |$92,703
 |$78,284 
 |2.92% 
 |2.91%
|-
|  Массачусетс
 |679,122
 |582,476.8 
 | 96,646.5 
 | 9.3% 
 | 6.4% 
 |$97,239
 |$82,948 
 |2.79% 
 |2.81%
|-
|  Виргиния
 |642,755 
 |549,535.8 
 | 93,220.2 
 | 7.7% 
 | 4.0% 
 |$74,375 
 |$63,662 
 |2.59% 
 |2.65%
|-
|  Мичиган
 |615,408
 |515,119.9 
 | 100,289.3 
 | 10.3% 
 | 6.2% 
 |$61,234 
 |$51,166 
 |2.49% 
 |2.48%
|-
|  Колорадо
 |480,828 
 |382,584.7 
 | 98,244.7 
 | 10.3% 
 | 5.8% 
 |$82,730 
 |$66,142 
 |1.85% 
 |1.84%
|-
|  Теннесси
 |469,938 
 |369,574.3 
 | 100,364.9 
 | 13.2% 
 | 8.6% 
 |$67,374 
 |$53,406 
 |1.83% 
 |1.78%
|-
|  Мэриленд
 |465,635 
 |410,674.7 
 | 54,961.2 
 | 6.7% 
 | 3.2% 
 |$75,528 
 |$66,531 
 |1.92% 
 |1.98%
|-
|  Аризона
 |453,602 
 |373,719.0 
 | 79,883.8 
 | 10.0% 
 | 5.3% 
 |$62,342 
 |$52,065 
 |1.80% 
 |1.80%
|-
|  Индиана
 |452,422 
 |375,336.7 
 | 77,086.5 
 | 12.0% 
 | 6.9% 
 |$66,483 
 |$55,313 
 |1.84% 
 |1.81%
|-
|  Миннесота
 |442,528 
 |373,739.3 
 | 68,789.5 
 | 10.2% 
 | 5.7% 
 |$82,344 
 |$65,486 
 |1.80% 
 |1.80%
|-
|  Висконсин
 |398,850 
 |337,714.0 
 | 61,136.3 
 | 8.4% 
 | 3.8% 
 |$67,659 
 |$57,314 
 |1.60% 
 |1.63%
|-
|  Миссури
 |386,397 
 |329,367.2 
 | 57,030.8 
 | 9.3% 
 | 4.6% 
 |$62,645 
 |$53,517 
 |1.58% 
 |1.59%
|-
|  Коннектикут
 |317,907 
 |276,422.9 
 | 41,485.7 
 | 7.3% 
 | 4.2% 
 |$88,185 
 |$76,779 
 |1.30% 
 |1.33%
|-
|  Орегон
 |294,325 
 |243,776.8 
 | 50,549.3 
 | 9.5% 
 | 5.4% 
 |$69,318 
 |$57,474 
 |1.17% 
 |1.17%
|-
|  Южная Каролина
 |292,932 
 |244,881.7 
 | 48,051.3 
 | 10.3% 
 | 5.9% 
 |$56,441 
 |$47,728 
 |1.18% 
 |1.18%
|-
|  Луизиана
 |281,047 
 |235,437.4 
 | 45,610.2 
 | 8.4% 
 | 2.4% 
 |$60,780
 |$50,619 
 |1.12% 
 |1.13%
|-
|  Алабама
 |275,396 
 |226,896.5 
 | 48,500.0 
 | 8.9% 
 | 4.1% 
 |$54,652 
 |$45,155 
 |1.08% 
 |1.09%
|-
|  Кентукки
 |258,293 
 |212,539.6 
 | 45,754.6 
 | 10.3% 
 | 4.7% 
 |$57,283 
 |$47,190 
 |1.03% 
 |1.02%
|-
|  Юта
 |245,831 
 |197,561.9 
 | 48,270.1 
 | 11.5% 
 | 6.7% 
 |$73,995 
 |$60,201 
 |0.96% 
 |0.95%
|-
|  Оклахома
 |242,303 
 |188,056.6 
 | 54,247.9 
 | 9.9% 
 | 2.2% 
 |$60,788 
 |$47,465 
 |0.90% 
 |0.91%
|-
|  Айова
 |230,104 
 |194,267.6 
 | 35,837.1 
 | 13.2% 
 | 6.4% 
 |$72,065 
 |$60,924 
 |0.96% 
 |0.94%
|-
|  Невада
 |213,410 
 |170,943.8 
 | 42,467.0 
 | 12.9% 
 | 7.1% 
 |$67,895 
 |$54,894 
 |0.84% 
 |0.82%
|-
|  Канзас
 |209,272 
 |175,141.8 
 | 34,131.8 
 | 9.8% 
 | 3.8% 
 |$71,326 
 |$59,656 
 |0.84% 
 |0.84%
|-
|  Арканзас
 |163,779 
 |130,750.7 
 | 33,029.7 
 | 10.6% 
 | 5.0% 
 |$54,141 
 |$43,407 
 |0.63% 
 |0.63%
|-
|  Небраска
 |161,260 
 |133,439.0 
 | 27,821.7 
 | 12.7% 
 | 5.3% 
 |$82,149 
 |$68,031 
 |0.66% 
 |0.64%
|-
|  Вашингтон
 |160,728 
 |144,554.8 
 | 16,174.1 
 | 5.2% 
 | 2.8% 
 |$239,861 
 |$209,471 
 |0.67% 
 |0.70%
|-
|  Миссисипи
 |138,156 
 |113,845.7 
 | 24,311.3 
 | 9.9% 
 | 4.4% 
 |$46,848 
 |$38,502 
 |0.55% 
 |0.55%
|-
|  Нью-Мексико
 |122,359 
 |98,472.1 
 | 23,887.9
 | 10.6% 
 | 2.5% 
 |$57,852 
 |$46,502 
 |0.48% 
 |0.47%
|-
|  Нью-Гэмпшир
 |104,172 
 |87,621.0 
 | 16,551.8 
 | 12.1% 
 | 8.5% 
 |$74,998 
 |$63,593 
 |0.43% 
 |0.42%
|-
|  Айдахо
 |108,438 
 |83,821.6 
 | 24,617.2 
 | 12.5% 
 | 5.8% 
 |$57,072 
 |$45,364 
 |0.41% 
 |0.40%
|-
|  Гавайи
 |96,979 
 |82,884.6 
 | 14,095.8 
 | 8.7% 
 | 4.6% 
 |$67,299 
 |$57,087 
 |0.39% 
 |0.40%
|-
|  Западная Виргиния
 |96,724 
 |75,855.0 
 | 20,869.5 
 | 15.2% 
 | 4.0% 
 |$54,278 
 |$42,382 
 |0.38% 
 |0.37%
|-
|  Делавэр
 |86,673 
 |75,786.5 
 | 10,887.7 
 | 6.5% 
 | 3.7% 
 |$86,413 
 |$76,406 
 |0.35% 
 |0.37%
|-
|  Мэн
 |83,514 
 |69,271.8 
 | 14,243.4 
 | 9.8% 
 | 5.2% 
 |$60,870
 |$50,850 
 |0.33% 
 |0.33%
|-
|  Северная Дакота
 |74,745 
 |54,854.2 
 | 19,891.6
 | 15.6% 
 | 2.1% 
 |$96,570 
 |$70,420 
 |0.28% 
 |0.26%
|-
|  Род-Айленд
 |70,759 
 |60,556.3 
 | 10,203.9 
 | 8.9% 
 | 5.5% 
 |$64,620 
 |$55,241 
 |0.29% 
 |0.29%
|-
|  Южная Дакота
 |67,489 
 |54,789.4 
 | 12,700.1 
 | 11.7% 
 | 4.9% 
 |$75,406
 |$61,762 
 |0.27% 
 |0.26%
|-
|  Монтана
 |64,757 
 |51,508.8 
 | 13,249.0 
 | 15.1%
 | 6.7%
 |$58,656 
 |$47,421 
 |0.26% 
 |0.25%
|-
|  Аляска
 |64,257 
 |49,820.0 
 | 14,437.1 
 | 10.3% 
 | 0.3%
 |$87,782 
 |$68,019 
 |0.24% 
 |0.24%
|-
|  Вайоминг
 |48,044 
 |36,323.5 
 | 11,721.9 
 | 14.6% 
 | 1.1% 
 |$83,121 
 |$62,923 
 |0.18% 
 |0.17%
|-
|  Вермонт
 |40,249 
 |33,435.0 
 | 6,814.1 
 | 8.2% 
 | 3.5% 
 |$62,401 
 |$52,039 
 |0.16% 
 |0.16%
|-
!  США
 ! style=text-align:right; |25,248,476
 ! style=text-align:right; |20,760,045.0
 ! style=text-align:right; | 4,288,431.4
 ! style=text-align:right; | 10.1%
 ! style=text-align:right; | 5.7%
 ! style=text-align:right; |$76,074
 ! style=text-align:right; |$62,624
 ! style=text-align:right; |100%
 ! style=text-align:right; |100%
|}

Территории США 
Бюро экономического анализа США (BEA) собирает информацию для четырех территорий США (American Samoa, Guam, the Northern Mariana Islands и U.S. Virgin Islands) отдельно от штатов и округа Колумбия. Источник данных по ВРП и ВРП на душу населения -  Всемирный банк, для роста ВРП -  Бюро экономического анализа (за исключением Пуэрто-Рико). Вся информация по Пуэрто-Рико приведена на основании данных Всемирного банка. Данные по Северных Марианским островам датированы 2019 годом, поэтому они расположены отдельно.

{| 
|- 
! Территория
! style=max-width:10em |ВРПв текущих ценах(миллионовдолларов) (2020)
! style=max-width:10em |Рост ВРП (2020)
! style=max-width:10em |ВРП на душу населения (2020)
|-
|align="left"|  Пуэрто-Рико
 |$103,140
 | 3.9%
 |$31,429
|-
|align="left"|  Гуам
 |$5,840
 | 11.9%
 |$34,624
|-
|align="left"| Виргинские Острова
 |$4,200
 | 2.2%
 |$39,552
|-
|align="left"|  Американское Самоа
 |$709
 | 4.0%
 |$12,845
|}

Северные Марианские острова 
В 2019 году ВРП Северных Марианских островов - $1.18 миллиарда долларов США (снижение на 11.2%), ВРП на душу населения -  $20,659.

Смотрите также 

 Экономика США

Примечания 

Экономика США
Списки по штатам США